Jamshidi ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Jamshidi (* 2001), dänische Tennisspielerin
 Pejman Jamshidi (* 1977), iranischer Schauspieler und Fußballspieler
 Shahriyar Jamshidi (* 1971), kurdisch-iranischer Kamantsche-Spieler und Komponist